Христина — означає «християнка», «присвячена Христу».

Має такі значення:

 Христина (ім'я)
 Свята Христина

Географічні назви 
 Христина — гора (2474 м) в горах в горах Даррон, у Національному парку Фіордленд, в регіоні Саутленд, на Південному острові Нової Зеландії.
 Шкільний район Христина (Christina School District) — США, штат Делавар.
 Річка Христина, Delaware, United States, named after Christina, Queen regnant of Sweden.
 Форт Христина — перше шведське поселення у Північній Америці.
 Озеро Христина — Канада, Британська Колумбія.

Кінофільми 
 1929  — втрачений фільм режисера .
 1953  — західнонімецький драматичний фільм режисера Фріца Айхлера.
 1957 «Христина» — фільм 1957 року, Франція-Італія.

Інше 
 «Христина» О або Христина — легендарні яхти Арістотеля Онасіса.
 Світ Христини — картина відомого митця Ендрю Ваєта.
 Христина — однойменний альбом співачки Христини Мілано.